Бехтерево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бехтерево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Бехтерево — село в Елабужском районе Татарстана.

См. также 
 Бехтерев
 Бехтерева